Bener kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bener, Sragen, by, 
 Bener, Pekalongan, by, 
 Bener, Madiun, by, 
 Bener, Cilacap, by, 
 Bener, Klaten, by, 
 Bener, Semarang, by, 
 Bener, Wonosobo, by, 
 Bener, Purworejo, by, 
 Bener, Yogyakarta, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar